О́трасль — отдельная сфера науки, знаний, производства. Примеры отраслей:

 Отрасль экономики
 Отрасль права
 Отрасли промышленности
 Отрасль производства
 Нефтяная отрасль
 Газовая отрасль
 Атомная отрасль
 Сельскохозяйственное машиностроение
Интернет
Кибер Индустрия